Академичната класация на световните университети (), известна също като Шанхайска класация, се изготвя от Института по висше образование на Шанхайския университет „Дзяо Тун“.

Тя е сред най-влиятелните академични класации на университетите. Прави се от 2003 г. насам и се актуализира и публикува всяка година.

Класацията се счита за една от трите най-влиятелни класации и е често възхвалявана за обективността си, стабилността си и прозрачността на методологията си, но търпи и критики, тъй като не взема предвид адекватно размера на институцията, като по този начин по-големите университети обикновено са по-нагоре в класацията от по-малките.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на ARWU
 Харвард пак е най-добрият университет в света

Класация на висши училища
Образование в Китай
Наука в Китай
Шанхай